Eduard Rosenstock ; 
 Joseph Rosenstock  (1895-1985), chef d'orchestre américain ;   
 Odette Rosenstock ;
 Samuel Rosenstock (Tristan Tzara, dit).  

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif